Hagău se poate referi la:
Localități din România:
Hagău, Cluj
Hagău, Mureș